Klein Gyula
Klein Gyula (1844–1915) botanikus, mikológus
Klein Gyula (1850–1895) rabbi
Klein Gyula (?–?) az MTK labdarúgója az 1910-es években
hasonló nevűek
Klein Gyula Lipót (1804–1876) magyar származású német drámaíró, irodalomtörténész